Francisco Salinas ist der Name folgender Personen:

* Francisco de Salinas (1513–1590), spanischer Gelehrter und Musiker
 Francisco Salinas Fernández (* 1963), spanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Patxi Salinas
 Francisco García Salinas (1786–1841), mexikanischer Politiker